Op de 109e vrouweneditie van het US Open in 1995 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 28 augustus tot en met 10 september 1995.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Jana Novotná en Arantxa Sánchez waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de kwartfinale – daarin werden zij uitgeschakeld door Brenda Schultz en Rennae Stubbs.

Het als tweede geplaatste duo Gigi Fernández en Natallja Zverava won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als zesde geplaatste koppel Brenda Schultz en Rennae Stubbs in twee sets. Het was hun 33e gezamenlijke titel. Fernández had daarnaast al 28 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zverava 23.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren vijf Belgische deelneemsters:
 Laurence Courtois en Nancy Feber bereikten de derde ronde – daarin verloren zij van Schultz/Stubbs.
 Els Callens speelde samen met Tina Križan uit Slovenië – zij verloren reeds hun openingspartij.
 Sabine Appelmans en de Nederlandse Miriam Oremans strandden eveneens in de eerste ronde.
 Ook voor Dominique Monami en Liezel Horn (Zuid-Afrika) viel het doek na de eerste ronde.

Zeven Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Brenda Schultz en de Australische Rennae Stubbs waren het zesde reekshoofd – zij bereikten de finale.
 Manon Bollegraf en Nicole Arendt (VS) waren als vijfde geplaatst, maar kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Ook voor Kristie Boogert en Nicole Muns-Jagerman (als veertiende geplaatst) was de tweede ronde het eindstation.
 Caroline Vis en de Indonesische Yayuk Basuki verloren reeds hun openingspartij.
 Miriam Oremans en Sabine Appelmans uit België strandden eveneens in de eerste ronde.
 Ook Maaike Koutstaal en Radka Bobková (Tsjechië) konden na de eerste ronde huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.5)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1995